Каплінський Олександр Валерійович (1979-2014) — підполковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Яан Каплінський — естонський поет, філософ та культурний критик.
Прізвища